„Animal Magnetism Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ в подкрепа на албума Animal Magnetism, то започва на 6 март 1980 в Токио, Япония и завършва година по-късно отново в Токио. Основните дестинации са Европа и Северна Америка, където „Скорпиънс“ за първи път започват да излизат на сцената, като хедлайнери. В по-голямата част от концертите на групата в САЩ, „Деф Лепард“ и Тед Нюджент придружават „Скорпиънс“, като подгряващи изпълнители.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1980 година
Турнета на „Скорпиънс“